Guggi ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Guggi (* 1959), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Peter Guggi (* 1967), österreichischer Fußballspieler

Guggi steht für
 Aussichtspunkt, Substantivierung vom Verb gucken, schweizerisch
 Nischen wie z. B. häufig unter Treppen zu finden sind

Guggi ist das Pseudonym von:
 Derek Rowen (* 1959), irischer Avantgardekünstler

Siehe auch:
 Gucki